Wroughton kan som auktorsförkortning betyda:

 R. C. Wroughton
 Robert Charles Wroughton

Robotskapade auktorsförkortningar